Basiano – comune italiano
 Basiano – frazione del comune italiano di Morimondo
 Basiano – centro abitato scomparso nel comune italiano di Merlino